Stati Uniti d'America
 Rossmoor – census-designated place della Contea di Orange, California
 Rossmoor – census-designated place della Contea di Montgomery, Maryland
 Rossmoor – census-designated place della Contea di Middlesex, New Jersey
 Rossmoor – gated community della città di Walnut Creek, California.